Afro puede referirse a:
 Cabello afro o crespo, tipo de cabello
 Afro, peinado
 Afro Basaldella, pintor italiano
 Afro, moneda planificada para la Unión africana
 Kinky Afro, segundo sencillo de los Happy Mondays